Місячний сарос 130 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 10 червня 1416 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 26 липня 2678, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 14 повних затемнень від 22 квітня 1921 до 11 вересня 2155, 20 часткових перед повними від 4 вересня 1560 до 12 квітня 1903 і 22 часткових після повних від 21 вересня 2173 до 10 травня 2552.

Попереднім у серії було повне затемнення 15 червня 2011 і наступним буде також повне 26 червня 2029.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 35-е, яке відбудеться 26 червня 2029 і триватиме 101,9 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 130 

Місячні сароси